Nobre Guedes pode referir-se a:

Francisco José Nobre Guedes (1893-1969) - figura destacada dos primeiros tempos do Estado Novo e presidente do Comité Olímpico de Portugal.
Luís Nobre Guedes (n. 1955) - nome pelo qual é publicamente conhecido Luís José de Mello e Castro Guedes, advogado e político português.

Desambiguações de sobrenomes